Prositz oder Prösitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Prositz (Lommatzsch), Ortsteil der Stadt Lommatzsch im Landkreis Meißen
 Prositz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen
 Prositz (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen
 Prösitz (Grimma), Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma im Landkreis Leipzig